Val
 Val (1967–2016) Valérie Goutard, francia szobrász
 Val (1997) Valdemir de Oliveira Soares, brazil labdarúgó
 val a valin aminosav rövidítése
 Csehország
 Val, település a Rychnov nad Kněžnou-i járásban
 Val, település a Tábori járásban
VAL
 VAL, vatikáni líra (1929–2002)
 VAL, Véhicule Automatique Léger, egy vezető nélküli (automatizált), vasúti közlekedési rendszer típusa
 VAL, belarusz együttes